Нехапа има више значења:

 Нехапа (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нехапа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нехапа (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нехапа (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику